Schlammersdorf ist der Name folgender Orte:

 Schlammersdorf, Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schlammersdorf (Hallerndorf), Ortsteil der Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Schlammersdorf (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft von Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Schlammersdorf bezeichnet
 Schlammersdorf (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Schlamersdorf